Grčko-turski rat (1897.)
 Grčko-turski rat (1919. – 1922.)